Шиклош () — венгерское имя собственное:

 Шиклош, Альберт (1878—1942) — венгерский композитор.
 Шиклош — город в Венгрии.

См. также 
 Шиклоши